Хусаин је насељено место у саставу Града Кутине, у Мославини, Хрватска.

Становништво 

На попису становништва 2011. године, Хусаин је имао 971 становника.

Попис 1991. 

На попису становништва 1991. године, насељено место Хусаин је имало 917 становника, следећег националног састава:

Спољашње везе 

Кутина
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Сисачко-мославачкој жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској
Мославина